Korotejew ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Apollonowitsch Korotejew (1901–1953), sowjetischer Generaloberst, Oberbefehlshaber mehrerer Armeen
 Michail Fjodorowitsch Korotejew (* 1924), sowjetischer Generalmajor 
 Wiktor Alexejewitsch Korotejew (* 1937), russischer Geologe, Vulkanologe und Hochschullehrer

siehe auch
 Korotejewa